Cabanès (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Cabanès (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje